Старе місто — назва історичного центру або старого району низки міст.

Місцевості, райони міст 
 Старе місто (Барселона)
 Старе місто (Берн)
 Старе місто (Бидгощ)
 Старе Місто (Братислава)
 Старе місто (Будва)
 Старе місто — місцевість, старий район Варшави.
 Старе місто (Вільнюс)
 Старе місто — місцевість, старий район Вінниці.
 Старе місто (Виборг)
 Старе Місто (Вроцлав)
 Старе місто (Гродно)
 Старе Місто — місцевість Гданська.
 Старе місто (Дубровник)
 Старе місто (Единбург)
 Старе місто (Єрусалим)
 Старе місто Замостя
 Старий Каїр
 Старе місто — місцевість, найдавніший район Кам'янця-Подільського
 Старе место — міська частина, громада округу Кошиці I (округ), Кошицький край.
 Старий Квебек
 Старе місто — місцевість, найдавніший район Кракова.
 Старе місто — історична частина міста Краматорськ.
 Старе місто — місцевість, центральний район Львова.
 Старе місто (Луганськ)
 Старе місто — місцевість, найдавніший район Любліна.
 Старе місто (Нарва)
 Старе місто (Норильськ)
 Старе місто (Нюрнберг)
 Старе місто — місцевість, старий район Праги.
 Старе місто (Рига)
 Старе місто (Сімферополь)
 Старе місто — історичний центр Стокгольма.
 Старе місто — історичний центр Таллінна.
 Старе місто (Тарнобжег)
 Старе місто (Тбілісі)
 Старе місто (Ульцинь)
 Старе місто (Цюрих)
 Старе місто (Шарм-еш-Шейх)

Населені пункти 
 Старе Місто — село в Тернопільському районі Тернопільської області.
 Старе Место — місто в Чехії, Злінський край

Колишні назви 
 Старий Самбір

Інше 
 Stare Misto — щорічний рок-фестиваль у Львові.
 Старгород — село в Україні, у Червоноградському районі Львівської області.

Див. також 
 Старий Київ — місцевість Києва.